Henney ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád Henney (1895–1980), ungarischer Politiker
 Arthur Henney (1881–1958), deutscher Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Charles W. Henney (1884–1969), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Henney (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Jane E. Henney (* 1947), Ärztin, US-amerikanische Regierungsbeamte
 John W. Henney (1842–?), US-amerikanischer Unternehmer, Stellmacher und Karosseriebauer

Henney bezeichnet außerdem:

 Henney Motor Company, US-amerikanischer Karosseriebauer und Automobilhersteller